Osman může znamenat:

 obecně Turek (podle Osmana I., zakladatele Osmanské říše zač. 14. stol.)
 člen Osmanské dynastie, vládnoucího rodu v Osmanské říši
 Osman I. (1258-1323/4), zakladatel dynastie
 Osman II. (1604-1622), sultán
 Osman III. (1699-1757), sultán
 Ertuğrul Osman (Osman Ertuğrul Osmanoğlu; 1912-2009), princ Osmanské říše
 Bayezid III. Osman (1924-2017), 44. hlava osmanské dynastie
 Dündar Ali Osman (1930–2021), 45. hlava osmanské dynastie
 Dan Osman (1963-1998), americký extrémní sportovec
 Hâfiz Osman (1642–1698), osmanský kaligraf
 Leon Osman (* 1981), anglický fotbalový záložník
 Salí Mahmúd Osman (* 1957), súdánský právník